Sternschnuppe steht für:
 Sternschnuppe, die Leuchterscheinung eines kleinen Meteors am Himmel

 Tatort: Sternschnuppe, Serienfolge von 2016 
 Sternschnuppe (Musikprojekt), Serie von Kinderliedern von Werner Meier und Margit Sarholz

Siehe auch: